Лига чемпионов УЕФА 2008/2009 годов — 17-й розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА и 54-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов. Финал прошёл 27 мая 2009 года на Олимпийском стадионе в Риме. Победителем стала «Барселона», обыгравшая в финале «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0.

Участники 
Основная статья: Лига чемпионов УЕФА 2008/2009 (составы)

В розыгрыше Лиги чемпионов 2008/09 участвуют 76 команд из 52 ассоциаций УЕФА (клубы Лихтенштейна не участвуют в турнире, поскольку чемпионат в стране не проводится). В соответствии с местом в таблице коэффициентов после еврокубкового сезона 2006/07 от каждой ассоциации в турнире принимает участие определённое количество команд:
 Ассоциации, занявшие места с 1 по 3 (Испания, Англия и Италия): 4 команды
 Ассоциации, занявшие места с 4 по 6 (Франция, Германия и Португалия): 3 команды
 Ассоциации, занявшие места с 7 по 15 (Румыния, Нидерланды, Россия, Шотландия, Украина, Бельгия, Чехия, Турция и Греция): 2 команды
 Ассоциации, занявшие места с 16 по 53 (37 ассоциаций, исключая Лихтенштейн): 1 команда
Первый квалификационный раунд
 28 чемпионов ассоциаций, занявших места с 25 по 53 (28 ассоциаций, исключая Лихтенштейн)
Второй квалификационный раунд
 14 победителей первого квалификационного раунда
 8 чемпионов ассоциаций 17—24 мест
 6 клубов, занявших вторые места в ассоциациях 10—15 мест
Третий квалификационный раунд
 14 победителей второго квалификационного раунда
 6 чемпионов ассоциаций 11—16 мест
 2 клуба, занявшие вторые места в чемпионатах Румынии и России
 победитель плей-офф турнира, проводящегося между клубами, занявшими 2—5 места в чемпионате Нидерландов
 6 клубов, занявших третьи места в ассоциациях 1—6 мест
 3 клуба, занявших четвёртые места в ассоциациях 1—3 мест
Групповой раунд
 16 победителей третьего квалификационного раунда
 10 чемпионов ассоциаций 1—10 мест
 6 клубов, занявших вторые места в ассоциациях 1—6 мест
Плей-офф
 16 команд, занявших первые и вторые места в групповом раунде

Курсивом выделены страны, в которых чемпионат проходит по системе «весна-осень».

Жирным шрифтом выделен победитель прошедшего розыгрыша.

1 Чемпион Португалии «Порту» 4 июня решением контрольно-дисциплинарной инстанции УЕФА был исключён из числа участников Лиги чемпионов в связи со скандалом о подтасовке результатов во внутреннем первенстве. «Порту», в свою очередь, подал апелляцию, 13 июня она была удовлетворена, и клубу было возвращено место в групповом раунде.
2 Чемпион Болгарии софийский ЦСКА был исключён из розыгрыша после того, как не смог пройти процедуру лицензирования из-за долгов государственному институту общественной безопасности, департаменту финансов, а также ряду других кредиторов. Место ЦСКА занял «Левски», финишировавший вторым в чемпионате Болгарии.

Примечание 
Победителем Лиги чемпионов 2007/2008 стал «Манчестер Юнайтед», который в этом розыгрыше обеспечил себе место в групповом этапе, став чемпионом Англии. Поэтому в квалификации произошли следующие изменения:
 Чемпион ассоциации под номером 10 (Шотландия) начал своё выступление со стадии группового этапа.
 Чемпион ассоциации под номером 16 (Болгария) стартовал с третьего квалификационного раунда.
 Чемпионы ассоциаций под номерами 23 и 24 (Польша и Венгрия) начали выступление со второго квалификационного раунда.

Даты матчей и жеребьёвок

Квалификация

Первый квалификационный раунд 
Первые матчи прошли 15—16 июля, ответные — 22—23 июля 2008 года.

|}

Второй квалификационный раунд 
Первые матчи прошли 29—30 июля, ответные — 5—6 августа 2008 года.

|}

Третий квалификационный раунд 
Первые матчи прошли 12—13 августа, ответные — 26—27 августа 2008 года.

|}

Групповой раунд 

К 16 автоматически квалифицированным клубам присоединились 16 победителей третьего квалификационного раунда.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

1/4 финала 
Первые матчи прошли 7—8 апреля, ответные — 14—15 апреля.

|}

1/2 финала 
Первые матчи прошли 28—29 апреля, ответные — 5—6 мая.

|}

Финал

Лучшие бомбардиры

См. также 
 Кубок УЕФА 2008/2009
 Кубок Интертото 2008

Примечания

Ссылки 
 Лига чемпионов 2008/09 на сайте УЕФА
 Матчи Лиги чемпионов 2008/09
 Лига чемпионов 2008/09 на сайте Спорт-Экспресс
 Статистика Еврокубков сезона 2008/09 на сайте RSSSF

 
2008
Футбол в Европе в 2008 году
Футбол в Европе в 2009 году
Европейский футбол в сезоне 2008/2009
|}